Entr’acte steht für:

 den Ausdruck Entracte oder Entr’acte (frz.: ‚Zwischenakt‘)
 den Film Entr’acte, ein dadaistischer Film von René Clair